Cardelli ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Caruso Cardelli (* 1958), italienischer Schauspieler
 Héctor Sabatino Cardelli (1941–2022), argentinischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von San Nicolás de los Arroyos
 Luca Cardelli (* 1954), italienischer Informatiker
 Luigi Maria Cardelli (1777–1868), italienischer Geistlicher und Erzbischof von Izmir
 Marino Cardelli (* 1987), san-marinesischer Skifahrer
 Massimo Cardelli (* 1967), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kardelj